Furholm kan syfta på följande platser:

Finland 

 Furuholmarna (öar i Finland, Nyland, Lovisa),

Åland 

 Furholm (södra Vårdö, Åland), 
 Furholm (Kumlinge, Åland), 

Robotskapade Finlandförgreningar